AEGON International 2014 (kobiety)
 AEGON International 2014 (mężczyźni)